De Overijsselse derby is de voetbalwedstrijd tussen de Overijsselse vrouwenvoetbalclubs PEC Zwolle en FC Twente, beide gevestigd in de grootste steden van Overijssel (Zwolle en Enschede). De derby wordt pas sinds het seizoen 2010/11 gespeeld nadat de Zwollenaren toetraden tot het vrouwelijke profvoetbal. FC Twente is sinds de eerste wedstrijd de sterkste ploeg gebleken.

Uitslagen

Statistieken

Wedstrijdstatistieken

Doelpuntenmaaksters

Zie ook
 PEC Zwolle
 FC Twente
 Lijst met Nederlandse voetbalderby's

Voetnoten

PEC Zwolle vrouwenvoetbal
FC Twente vrouwenvoetbal
Voetbalklassieker in Nederland